En anatomía, septo (del latín. septum, en plural septa, ‘tabique, pared’), a veces transcripto septum o séptum, es un tabique que divide de modo completo o incompleto una cavidad o estructuras en otras más pequeñas.

Ejemplos

En anatomía humana 
 Es una estructura del sistema límbico del cerebro. Está formado por núcleos grises e interviene en el procesamiento de funciones autónomas como pueden ser viscerales, endocrinas, sensitivo-motoras y reproductoras.
 Septo nasal: la pared cartilaginosa que separa las fosas nasales.
 Septo interventricular o tabique interventricular.
 Septo lingual o tabique lingual fibroso: pared cartilaginosa interna de la lengua.

En zoología 
 Cada una de las láminas calcáreas del esqueleto individual, o coralito, de un coral scleractinio.
 Cada uno de los tabiques transversales que dividen la concha de un molusco o un rizópodo en varias cámaras.
 Cada uno de los tabiques transversales que dividen la cavidad corporal de un anélido.
 El tabique entre cada cámara o sifúnculo de la concha de los nautilos, amonites y belemnitas; es decir, los cefalópodos que conservan una concha externa.

En micología 
 En los hongos, los flujos protoplasmáticos a través de las aberturas de los septos proporcionan nutrientes para las células, que se almacenan en las paredes de las hifas en forma de glucógeno.

En botánica 
 Cada una de las divisiones que separan los lóculos de un fruto, antera o esporangio.(Fibras septadas)

En analogía 
 También se utiliza en química para nombrar las paredes permeables que dividen partes de un aparato, como un cromatógrafo de gases.

Enlaces externos 

Anatomía
Anatomía de los hongos
Términos de micología